Sinkevičius ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet vom polnischen Namen Sinkewitsch.

Weibliche Formen 
Sinkevičiūtė (ledig)
Sinkevičienė (verheiratet)

Namensträger 

 Egidijus Sinkevičius (* 1956), Politiker, Bürgermeister von Jonava
 Mindaugas Sinkevičius (* 1984), Politiker, Bürgermeister von Jonava und Wirtschaftsminister
 Rimantas Sinkevičius (* 1952),  Politiker, Seimas-Mitglied, Verkehrs- und dann Wirtschaftsminister
 Virginijus Sinkevičius (* 1990), Politiker, Seimas-Mitglied, Wirtschaftsminister, EU-Kommissar für Umwelt und Ozeane
 Vytautas Sinkevičius (* 1951),  Verfassungsrechtler, Professor der MRU

Familienname
Litauischer Personenname